Дарсі — одиниця коефіцієнта проникності.
 Закон Дарсі — об'ємна витрата рідини.
 Формула Дарсі-Вейсбаха в гідроаеродинаміці.
 Число Дарсі — критерій подібності, що характеризує співвідношення в'язкісних сил і сил тиску.

 Анрі Дарсі (1803—1858) — французький інженер-гідравлік. Вніс вагомий вклад в розвиток гідравліки пористих середовищ.
 Стів Дарсі (* 1984) — бельгійський тенісист.
 Містер Дарсі — вигаданий персонаж, один з головних героїв роману Джейн Остін «Гордість і упередження».

 Дарсі Басселл (* 1969) — британська балерина.
 Дарсі Вакалюк (* 1966) — канадський хокеїст українського походження, що грав на позиції воротаря.
 Дарсі Гордійчук (* 1980) — канадський хокеїст українського походження, що грав на позиції крайнього нападника.
 Дарсі Варгас (1895—1968) — перша леді Бразилії в 1930—1945 і 1951—1954 роках.
 Дарсі Ліма (* 1962) — бразильський шахіст i шаховий тренер (Тренер ФІДЕ від 2010 року), гросмейстер від 2000 року.
 Дарсі Маркардт (* 1979) — канадська веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Дарсі Рецкі (* 1968) — американський музикант, найбільш відома як колишня бас-гітаристка гурту The Smashing Pumpkins.
 Дарсі Такер (* 1975) — канадський хокеїст.